Kirchberger – abitanti di Kirchberg (Berna)
Kirchberger – abitanti di Kirchberg (San Gallo)
Kirchberger – abitanti di Lütisburg